Dedication — шостий студійний альбом шотландського гурту Bay City Rollers, виданий в 1976 році.

Список композицій 
 Let's Pretend — 3:31
 You're a Woman — 4:15
 Rock 'N Roller — 3:30
 Don't Worry Baby — 3:03
 Yesterday's Hero — 4:33
 My Lisa — 3:35
 Money Honey — 3:18
 Rock 'N Roll Love Letter — 2:57
 Write A Letter — 3:47
 Dedication — 3:54
 Let's Pretend — 3:31
 You're a Woman — 4:15
 Rock 'N Roller — 3:30
 I Only Want to Be With You — 3:36
 Yesterday's Hero — 4:33
 My Lisa — 3:35
 Don't Worry Baby — 3:03
 Are You Cuckoo? — 4:05
 Write A Letter — 3:47
 Dedication — 3:54

Учасники запису 
 Лес Макковн: вокал
 Ерік Фолкнер: гітара, скрипка
 Стюарт «Вуді» Вуд: бас, гітара
 Ян Мітчелл: бас, вокал
 Дерек Лонгмаєр: ударні

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Bay City Rollers
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Bell Records
Вересень 1976